La Rupture steht für:

 Der Riß, ein Film von Claude Chabrol aus dem Jahr 1970 (Originaltitel)
 La Rupture (2013), ein Fernsehfilm von Laurent Heynemann aus dem Jahr 2013